Isle of Skye kan syfta på följande:

Geografi

Storbritannien 

 Skye, ö, Skottland, Highland, 
 Broadford Airfield – en flygplats på ön Isle of Skye i Highland, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar